Караванский сельский совет — входит в состав Нововодолажского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Караван.

Населённые пункты совета 

 село Караван 
 село Завадовка 
 село Червоная Поляна

Примечания 

Местные советы (Нововодолажский район)